Calendar Men – anime giapponese prodotto nel 1981
 Uomo Calendario (Calendar Man) – personaggio immaginario dell'Universo DC